Strøget har flere betydninger:

 Strøget (København) – er en gågade i København
 Strøget (Aarhus) – er en gågade i Aarhus